Barisal (divisie), een divisie van Bangladesh
 Barisal (zila), zila (district) van Bangladesh.
 Barisal (stad), hoofdstad van dit district.